Козырев, Андрей:
 Козырев, Андрей Владимирович (род. 1951) — политик, министр иностранных дел России (1990—1996).
 Козырев, Андрей Леонидович (род. 1973) — российский хоккеист и тренер.